Ferrier steht für:

 Ferrier-Halbinsel, Halbinsel von Laurie Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis

Ferrier bzw. Du Ferrier ist der Familienname folgender Personen:

 Al Ferrier (1934–2015), US-amerikanischer Country-, Cajun- und Rockabilly-Musiker
 Alexandra Cassan-Ferrier (* 1989), französische Profi-Triathletin
 Alphonse Roque-Ferrier (1844–1907), französischer Romanist und Okzitanist
 Arnaud Du Ferrier (um 1508–1585), französischer Jurist und Diplomat
 Barbara M. Ferrier (1932–2006), britisch-kanadische Chemikerin
 Christel Ferrier Bruneau (* 1979), französische Radrennfahrerin
 Claude-Marie Ferrier (1811–1889), französischer Fotograf und Inhaber einer Fotoagentur für Stereoskopien
 David Ferrier (1843–1928), britischer Neurophysiologe
 Deryck J. H. Ferrier (1933–2022), surinamischer Soziologe und Agrarökonom
 Gabriel Ferrier (1847–1914), französischer Maler
 George Ferrier (* 2000), neuseeländischer Filmschauspieler
 Guy Ferrier (* 1951), französischer Fußballtrainer 
 Harry Ferrier (1920–2002), schottischer Fußballspieler
 Johan Ferrier (1910–2010), Premierminister, Gouverneur und der erste Staatspräsident von Suriname
 James Ferrier (1800–1888), kanadischer Politiker und Unternehmer
 Julie Ferrier (* 1971), französische Schauspielerin
 Kathleen Ferrier (1912–1953), britische Lieder- und Opernsängerin
 Kathleen Ferrier (Politikerin) (* 1957), Tochter von Johan Ferrier, niederländische Politikerin
 Marcel Ferrier (* 1951), Schweizer Architekt
 Margaret Ferrier, schottische Politikerin
 Morgan Ferrier (* 1994), englisch-guyanischer Fußballspieler
 Paul Ferrier (1843–1928), französischer Librettist und Dramatiker
 René Ferrier (1936–1998), französischer Fußballspieler
 Robert J. Ferrier (1932–2013), britisch-neuseeländischer Chemiker